Exciter (engl. to excite ‚anregen‘) bezeichnet:

 Exciter (Gerät), ein musikalisches Effektgerät zur Verbesserung der Höhenwiedergabe
 Exciter (Schwingungsanreger), ein Sonderfall des Lautsprechers
 Exciter (Band), eine kanadische Band
 Exciter (Album), ein Album der englischen Band Depeche Mode
 Exciter (Radar), eine Baugruppe in modernen Radargeräten
 Funk-Steuersender mit geringer Leistung zur Ansteuerung einer Leistungsendstufe

Siehe auch:
 Excite, The Exciters